Balázs Béla (1884–1949) író, költő, esztéta
Balázs Béla (1918–1959) történész
Balázs Béla (1920–1996) pedagógus
Balázs Béla (1931–) művelődéstörténész, szerkesztő
 Balázs Béla (1935–2021) csillagász, egyetemi tanár

 hasonló néven
Balás Béla (egyértelműsítő lap)